Das Kunstspringen vom 3-m-Brett der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde am 29. und 30. August 1972 in der Olympia-Schwimmhalle ausgetragen. 32 Athleten nahmen daran teil. 

Am ersten Wettkampftag mussten die Athleten acht Sprünge absolvieren. Die besten 12 qualifizierten sich für das Finale am Folgetag, wo drei weitere Sprünge folgten, deren Punktzahl mit der des Vortages addiert wurde.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Kunstspringen Einzel Manner